Meine Schwester und ich steht für:

 Meine Schwester und ich, Werk von Ralph Benatzky (1930)
 Meine Schwester und ich (1929), Film von Manfred Noa
 Meine Schwester und ich (1954), Film von Paul Martin